A Seleção Eslovena de Futebol Feminino representa a Eslovênia no futebol feminino internacional. 

Eslovenia
Futebol da Eslovénia